Gefolgschaft steht für:

 die Anhänger einer Führungsperson, Partei oder Gruppierung
 die militärische Gefolgschaft germanischer Fürsten, eine durch Treueid gefestigte Vereinigung erprobter Männer, siehe Gefolge
 eine Gemeinschaft, die ihre Gemeinsamkeit in der Anerkennung ihres Führers sieht, siehe Führerprinzip, Personenkult oder charismatische Herrschaft
 in der Hitler-Jugend eine dem „Fähnlein“ des Jungvolks entsprechende Gliederungseinheit, siehe Hitlerjugend #Altersgliederung und Regionalstruktur
 in der Zeit des Nationalsozialismus eine Bezeichnung für die Gesamtheit der Arbeiter und Angestellten eines Betriebes, so viel wie Belegschaft

Siehe auch:

 Anhänger (Begriffsklärung)
 Gelöbnis treuester Gefolgschaft (1933)